Шнеур Залман — двойное еврейское мужское личное имя.

 Рабби Шнеур-Залман бар-Барух из Ляд (он же Алтер Ребе; 1745—1813) — деятель хасидизма, каббалист, основатель хасидского движения Хабад («любавичских хасидов»), родоначальник раввинской династии Шнеерсонов.
 Шнеур Залман (писатель) (Залман-Шнеер Шнеерсон; 1887—1959) — литератор (идиш и иврит), лауреат нескольких литературных премий и государственной премии Израиля. 
 Шнеур Залман Абрамов (1908—1997) — израильский политик, депутат Кнессета ряда созывов.